Nemzeti Parasztpárt
 Suomi NPP – amerikai földfigyelő és meteorológiai műhold
 Nemzeti Pályaorientációs Portál
 nettó primér produkció – a termelt biomassza fajlagos mennyisége